Acetoxygroep (OAc, soms ook als AcO), een functionele groep in de chemie, met structuurformule CH3-C(=O)-O-R;

 Orale anticonceptiva, de meest gebruikte middelen voor anticonceptie in de Lage Landen;

 Orale anticoagulantia, middelen die gebruikt worden om de natuurlijke stollingsneiging van het bloed te onderdrukken.

 Ontario Agricultural College, een landbouwschool in de Canadese provincie Ontario

 Ostend Air College, een pilotenschool in Oostende
 Onderwijsadviescommissie